

Geografia

Austria 
 Heimberg – frazione di Haag, città nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Germania 
 Heimberg – frazione di Niederstetten, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Heimberg – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Lothar Heimberg (1950 circa) – bassista tedesco
 Michelle Heimberg (2000) – tuffatrice svizzera